Едмунд Тјудор, 1. гроф од Ричмонда ( био је енглески племић, отац краља Хенрија VII и деда краља Хенрија VIII.

Рођен је 11. јуна 1431, као други син Овена Тјудора и Катарине Валоа. Његова мајка је родила још четворо деце. Титулу грофа од Ричмонда је добио у новембру 1452, од полубрата Хенрија VI. Дана 1. новембра 1455. оженио се с леди Маргарет Бофорт. Током Ратова ружа, ухапшен је од стране Јоркиста. Затворен је у једном велшком затвору, где се заразио од куге, те 3. новембра 1456, умро.

Породично стабло 

Рођени 1431.
Умрли 1456.
Династија Тјудор